EURL steht für:

 Entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, eine Rechtsform in Frankreich
 European Union Reference Laboratory, dt. Referenzlaboratorium der Europäischen Union

Abkürzung